Emilio Rodriguez (golfer)
 Emilio Rodríguez (wielrenner)